Драганов е българско фамилно име и може да се отнася за:
 Валерий Драганов (1951) – руски политик и бизнесмен
 Васил Драганов (1939) – български журналист, поет и писател
 Васил Драганов (1975) – български актьор
 Драгомир Драганов – няколко души с това име
 Желяз Драганов (1846 – 1910) – български лекар и общественик
 Иво Драганов (1951) – български киносценарист, преподавател в НАТФИЗ
 Лазар Драганов (1872 – 1945) – български офицер, командващ Българския военноморски флот (1919 – 1922)
 Лилян Драганов (1935) – български минен инженер, професор
 Никола Драганов (1939) – български строителен инженер, професор, проектант на НДК
 Николай Драганов (1922 – 1998) – български писател-белетрист
 Орлин Драганов (1950) – български лекар, политик от Българския бизнес блок, депутат
 Петко Драганов (1958) – български дипломат, заместник-министър
 Петър Драганов (1857 – 1928) – руски филолог и славист
 Първан Драганов (1890 – 1945) – български офицер, дипломат, министър на външните работи и изповеданията (1945)
 Янко Драганов (1859 – 1932) – български опълченец, генерал

Вижте също 
 Драганов миней – богослужебна книга, наречена на нейния преписвач Драган

Литература 
 „Кой кой е в България“, Книгоиздателска къща „Труд“, С., 1998, стр. 248 – 249

Български фамилни имена